Dziewczyna z komputera – film z 1985 roku
 Dziewczyna z komputera – serial telewizyjny z 1994 roku